Piotrkówek steht für folgende geografische Objekte in Polen:

 Piotrkówek (Niemcza), Stadtteil von Niemcza, Woiwodschaft Niederschlesien
 Piotrkówek (Grabów), Dorf in der Gmina Grabów, Woiwodschaft Łódź
 Piotrkówek (Krzczonów), Dorf in der Gmina Krzczonów, Woiwodschaft Lublin
 Piotrkówek (Słubice), Dorf in der Gmina Słubice, Woiwodschaft Masowien